Spot (englisch: „Punkt“, „Fleck“, „Pickel“) steht für:
 im Devisen- und Rohstoffhandel ein Kassageschäft
 Spot (Beleuchtung), in der Beleuchtung ein Licht, das nur einen begrenzten Teil eines Motivs/Raums ausleuchtet, siehe Lichtführung und Verfolger
 im Snooker eine Aufsetzmarke für eine Kugel
 Spot (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahre 2001
 Spot (Magazin), Magazin in einigen Städten Deutschlands
 Spot (Musikproduzent), eigentlich Glen Lockett (1951–2023), US-amerikanischer Musikproduzent
 Spot (Roboter), hundeähnlicher Laufroboter
 Spot – das magazin, Sat.1-Fernsehmagazin aus dem Jahre 1997
 Spotmessung, in der Fotografie ein Element der Belichtungsmessung
 Werbespot, im Marketing einen kurzen Werbefilm
 Surfspot, Bereich eines Gewässers mit guten Bedingungen für die Ausübung des Sports
 Tauchspot, ein Tauchplatz, siehe Tauchgebiet
 DX-Spot, ein Eintrag im DX-Cluster

SPOT steht für:
 SPOT, (Single Point of Truth), Prinzip für den Umgang mit Redundanz
 SPOT (Satellit) (Satellite Pour l'Observation de la Terre), französisches Programm für Beobachtungssatelliten
 SPOT (Satellitenkommunikation), ein satellitengestütztes Kommunikationssystem der Fa. SPOT Cooperation
 SPOT (GPS) (Skylabs Positioning and OrientationTool), GPS-Mapping-Programm
 SPOT (Physik), Optische Spontankraftfalle von engl. Spontaneous Force Optical Trap, eine Weiterentwicklung der magnetooptischen Falle (MOT)
 SPOT (Software), eine servicebasierte prozessorientierte Orchestrierungstechnologie der Fraunhofer-Gesellschaft
 Smart Personal Object Technology, Technologie zur Versorgung von Objekten mit einem ständigen Informationsstrom über Radiowellen
 SPOT (Self-Aligned Planar Oxidation Technology), eine Weiterentwicklung des LOCOS-Prozesses aus der Halbleitertechnik

Siehe auch:
 Hot Spot (Begriffsklärungsseite), sinngemäß Brennpunkt, verschiedene übertragene Bedeutungen
 Spott (Begriffsklärung)
 Spotting (Begriffsklärungsseite)

Abkürzung